Osoby o tym nazwisku:
 Piotr Mrowiński – polski gitarzysta i wokalista
 Stanisław Mrowiński – polski grafik, rysownik, karykaturzysta, ilustrator, malarz, scenograf, kolekcjoner i rzeźbiarz
 Stefan Mrowiński – polski reżyser, dramaturg i wykładowca akademicki
 Włodzimierz Mrowiński – polski polityk, poseł na Sejm